Qarah Bāgh är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Herat, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Qarah Bāgh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Qarah Bāgh är platt norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Siyāh Būbak,  meter över havet,  kilometer sydväst om Qarah Bāgh. Runt Qarah Bāgh är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Omgivningarna runt Qarah Bāgh är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Herat (provins)